Фе́ликс де́ Валуа́, урожд. Гу́го (Гугон, Юг) (; , Амьен — , монастырь Серфруа близ Парижа] — святой католической церкви, один из основателей ордена тринитариев, урождённый и владетельный (1152—1160) граф Вермандуа и Валуа.

Биография 
Гуго был единственным сыном графа Рауля I, сеньора Вермандуа, Валуа, Амьена и Крепи, сенешаля и регента Франции, и его первой супруги, Элеоноры де Блуа. После смерти отца, в 1152 году, Гуго под именем графа Гуго II становится наследником его владений — Вермандуа и других, однако в 1160 году он добровольно отказывается от всех своих земель и титулов в пользу единокровного брата — Рауля II. Последний скончался в 1167 году не оставив наследников, и владения графов Вермандуа сперва перешли к его тестю, графу Фландрии Филиппу І, а после и его смерти в 1191 году при осаде мусульманской Акры во время Третьего крестового похода — к французской короне.

Гуго же, приняв при постриге в монахи имя Феликс, становится пустынником. Спустя некоторое время он присоединяется к Жану де Мата. В 1198 году они основывают орден св. Троицы, (тринитариев), главной задачей которого было признано освобождение (через выкуп) христианских пленников из мусульманской неволи.

В 1677 году Феликс де Валуа был причислен к числу святых католической церкви. День памяти св. Феликса де Валуа — 20 ноября.

Галерея

Примечания 

Католические святые
Графы Вермандуа (Капетинги)
Христианские святые XIII века
Тринитарии